Homo () — биологический род семейства гоминидов отряда приматов, включающий вид современного человека и его предков:

 Homo naledi (Человек Ли Бергера) — ископаемый вид человека, найденный в Южно-Африканской Республике.
 Homo heidelbergensis (Человек гейдельбергский) — промежуточный вид человека (пре-палеоантроп) между архантропами и неандертальцами.
 Homo erectus georgicus (Человек грузинский) — локальная разновидность человека прямоходящего или переходная формой между человеком умелым и работающим.
 Homo denisovan (Денисовский человек) — вид вымерших людей, фрагментарные материалы которых найдены в Алтайском крае РФ.
 Homo neanderthalensis (Человек неандертальский) — палеоантроп — вымерший представитель рода Люди.
 Homo erectus pekinensis (Человек пекинский) — жил в период оледенения.
 Homo antecessor (Человек-предшествующий) — древний европейский гоминид.
 Homo erectus (Человек прямоходящий) — архантроп — непосредственный предок современных людей.
 Homo ergaster (Человек работающий) — первый выходец из Африки, обитавший на территории современной Грузии.
 Homo sapiens (Человек разумный) — вид Человека разумного рода Люди.
 Homo sapiens sapiens (Человек разумный разумный) — современный вид Человека разумного.
 Homo sapiens idaltu (Человек разумный идалту) — один из представителей людей современного вида.
 Homo rhodesiensis (Родезийский человек) — относится к виду гейдельбергских людей.
 Homo rudolfensis (Человек рудольфский) — переходный вид людей от человека умелого к прямоходящему.
 Homo habilis (Человек умелый) — высокоразвитый прямоходящий австралопитек — первый представитель рода Homo.
 Homo floresiensis (Человек флоресский) — карликовый вид людей, обитавших в Индонезии.
 Homo cepranensis (Человек из Чепрано) — вид трибы гоминини, найденный в Италии.
 Homo shandindunsky (Шаньдиндунский человек) — пещерные люди, жившие около 18 тыс. лет назад.
 Homo pithecanthropus (Яванский человек) — дальняя изолированная популяция Homo erectus.
 Homo helmei (Человек helmei) — вид людей, имеющих переходные характеристики между Homo heidelbergensis и Homo sapiens.

Другое 
 Homo Soveticus (Человек Советский) — идеологически положительный образ гражданина СССР — идеал нового человеческого поведения и морали, распространённый в Советском Союзе.
 Homo economicus (Человек рациональный) — человек, действующий в соответствии с принципом разумности и осмысленности в экономической сфере деятельности.
 Homo ludens — трактат культуролога Йохана Хёйзинга.
 Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня — книга профессора Юваля Ноя Харари (2017).

См. также
 Сапиенс